Радко Гудас (; 5 июня 1990, Кладно, Чехословакия) — чешский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Флорида Пантерз». Игрок сборной Чехии по хоккею с шайбой.

Биография 
Радко Гудас — воспитанник клуба «Кладно». В сезоне 2008/09 дебютировал в Экстралиге. В 2009 году присоединился к клубу западной лиги «Эверетт Силвертипс». На драфте НХЛ 2010 года был выбран под номером 66 клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Два года выступал в АХЛ. Стал обладателем Кубка Колдера 2012 года в составе «Норфолк Адмиралс», фарм-клуба «Тампы». В 2012 году сыграл за «Тампу» первый матч в НХЛ. 2 марта 2015 года перешел в клуб «Филадельфия Флайерз». 14 июня 2019 года был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» на защитника Мэтта Нисканена.

После окончания сезона 2019/2020, подписал контракт с «Флоридой Пантерз».

За молодёжные и юниорские команды Чехии выступал на различных турнирах. В основной сборной Чехии выступал на Олимпиаде 2014 года и на чемпионатах мира 2017, 2018 и 2019 годов.

Достижения 

 Обладатель Кубка Колдера 2012
 Участник матча всех звезд АХЛ 2013

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 НХЛ — 559 игр, 136 очков (29 шайб + 107 передачи)
 АХЛ — 240 игр, 62 очка (17 шайб + 45 передач)
 Сборная Чехии — 34 игры, 10 очков (4 шайбы + 6 передач)
 Экстралига — 15 игр, 1 очко (1 передача)
 Всего за карьеру в сборной и клубах — 848 игр, 209 очков (50 шайб + 159 передачи)

Личная жизнь 
Его отец - известный хоккеист Лео Гудас, бронзовый призер Олимпийских игр 1992 года и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

Радко Гудас женат, с женой Барборой воспитывают троих детей: сына Квидо (род. в 2017 г.) и дочерей Леонтину (род. в 2015 г.) и Эльвиру (род. в 2019 г.). Его сестра, Каролина, замужем за бывшим одноклубником Гудаса, вратарем Михалом Нойвиртом.

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки «Эверетт Силвертипс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Флорида Пантерз»